Горское () — озеро на территории Каменногорского городского поселения Выборгского района Ленинградской области.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,4 км², площадь водосборного бассейна — 234 км². Располагается на высоте 15,1 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега каменисто-песчаные, возвышенные, местами скалистые.

Через озеро протекает река Дымовка, которая втекает в реку Вуоксу.

У юго-восточной оконечности озера расположено несколько небольших островов без названия.

Вдоль юго-западного берега озера проходит дорога местного значения  («Бородинское — Залесье»), которая проходит через посёлок Горское.

Название озера переводится с финского языка как «стебель-озеро».

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000012493.

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Дымовки
Озёра Выборгского района (Ленинградская область)